Ел Вино има више значења:

 Ел Вино (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Вино (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику